Аристоник Пергамски (; ? – 129 пр.н.е.) – вожд на социалното движение на роби и бедняци в Пергамското царство) през 133 – 130 пр.н.е. против римляните.

Той е незаконен син на Евмен II. Последният цар на Пергам, Атал III завещава своето царство на Римската република. Научавайки това, Аристоник вдига въстание срещу римляните под името Евмен III. Аристоник обявява план за създаване на „Град Слънце“ в Мала Азия, а също и за предаване на властта в ръцете на народа. Дали се гласял да извърши преврат не е известно. Той само се надявал да намери по-голяма подкрепа сред народа и на селяните в борбата им с Рим. През 131 пр.н.е. той съумява да разбие римската армия, изпратена срещу него, но на следващата година е победен и заловен.

През 129 пр.н.е. е удушен в тъмница.

Генеалогия

Библиография 
 Hazel, John; Who's who in the Greek World, Aristonicus (2), Routledge (2000)

Царе на Пергам
Аталиди